Roberto Mariano puede referirse a:

 Roberto Mariani (1893-1946), escritor y poeta de Argentina perteneciente al llamado Grupo de Boedo.
 Roberto Mariani (1942), director técnico de fútbol nacido en Argentina.